El término Fenrir o Fenris puede referir a:

 Fenrir, un lobo de la mitología Nórdica.
 Fenrir (Luna), una luna de Saturno llamada Fenrirsulfr. 
 Fenrir es una carta monstruo en el juego de cartas Yu-Gi-Oh! 
 Fenrir Inc es una Compañía de Software. Fenrir Inc. desarrolla Sleipnir Web browser.
 Fenris es un planeta en el juego Warhammer 40,00. 
 El grupo Fenrir de melodic death metal. 
 Fenris Ulf, o Maugrim, es un personaje en El león, la bruja y el ropero. 
 Fenrir Greyback, es un licántropo en la saga de Harry Potter. 
 El Señor del Terror en el anime Oh My Goddess! 
 Fenris – Personaje en el cómic Lucifer (DC COMICS). 
 Fenris , una versión del lobo mitológico en los cómics de Marvel.
 The Fenris device, una impresionante arma en los libros de Brian Stableford.
 En Xenogears, Fenrir es el nombre of Citan's Omnigear.
 En EVE Online, Fenrir es el nombre del carguero Minmatar.
 En Dragon Age 2, Fenris es una compañía de guerreros elven.
 En Riese: Kingdom Falling es un lobo que acompaña a la protagonista.
 En Mu Online es una montura que viene con un skill.